Arghun Shah ben Nawruz ben Arghun Agha(+1345/1346), cap (amir buzurg o gran amir) del grup tribal militar mongol dels Ja'un-i-Qurban, que va governar el nord del Khurasan
 Arghun Shah Burdalik, amir de Tamerlà